SS19 oder SS 19 steht für:
 Strada Statale 19 delle Calabrie, Fernstraße in Italien, siehe Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-19 steht für:
 USS Salmon (SS-19), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-19 Stiletto, sowjetische Interkontinentalrakete, siehe UR-100N

SS19